Filter – rivista di musica statunitense
 Filter – gruppo musicale statunitense
 Filter – funzione di ordine superiore
 Filter – serie televisiva statunitense